73-й выпуск Критериум Дофине — шоссейной многодневной велогонки по дорогам французского региона Дофине. Гонка прошла с 30 мая по 6 июня 2021 года в рамках Мирового тура UCI 2021.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 19 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторы пригласили ещё 2 команды категории ProTeams.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 8 этапов проходивших в направлении от Массив централь до Альп и постепенно усложнявшихся. Первые три этапа должны были предоставить шанс спринтерам и универсалам. Затем следовала индивидуальная гонка с раздельным стартом и ещё один этап для универсалов. Последние три этапа были горными с постепенно увеличивающимся как количеством подъёмов так и их категорийностью.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Лидеры классификаций

Итоговые классификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Критериум Дофине 2021 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2021 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2021 году
Июнь 2021 года